Соревнования по баскетболу на летних Олимпийских Играх 1948 года проходили с 30 июля по 13 августа. Победителем во второй раз подряд стала сборная США. Всего в баскетбольном турнире приняло участие 23 команд, которые сыграли в общей сложности 88 матчей.

Медалисты

Рефери 

  Эрнесто Ластра
  Франсуа ван дер Перрен
  Кромер
  Пейдж
  Янош Дьимеши
  Абдельазим Ашри
  Абдельмоним Вахби
  Казем Рахбари
  Оддоне Гальярди
  Витторио Уголини
  Гуалтьеро Фоллати
  Сун Чжунчэн
  Чон Сонъюн
  Наили Моран
  Хуан Франсиско Карро
  Аршамбо
  Эдмон Биго
  Андре Сьенер
  Андре Тарис
  Шовехе
  Вацлав Ержабек
  Й. Осуский
  Марсель Пфёти
  Эрнест Шуар

Групповой этап

Группа A 

1 тур

2 тур

3 тур

4 тур

5 тур

Группа B 

1 тур

2 тур

3 тур

4 тур

5 тур

Группа C 

1 тур

2 тур

3 тур

4 тур

5 тур

Группа D 

1 тур

2 тур

3 тур

4 тур

5 тур

Квалификация за 17-23 места

Матчи за 17-23 места

Матчи за 17-20 места

Финальные игры 
 Матч за 21-е место

 Матч за 19-е место

 Матч за 17-е место

Квалификация за 9-16 места

Матчи за 9-16 места

Матчи за 13-16 места

Матчи за 9-12 места

Финальные игры 
 Матч за 15-е место

 Матч за 13-е место

 Матч за 11-е место

 Матч за 9-е место

Плей-офф

Четвертьфинал

Матчи за 5-8 места

Полуфинал

Финальные игры 
 Матч за 7-е место

 Матч за 5-е место

 Матч за 3-е место

 Финал

Примечания

Итоговая таблица

Ссылки 
 Архив сайта ФИБА
 Олимпийский баскетбольный турнир 1948 года на сайте www.sports-reference.com
 Олимпийский баскетбольный турнир 1948 года на сайте www.todor66.com

Соревнования на летних Олимпийских играх 1948
1948 год в баскетболе
Международные соревнования по баскетболу в Великобритании